Pinzón est un patronyme d'origine espagnole.

Le nom de Pinzón est porté par plusieurs personnalités :
 Trois frères qui accompagnèrent Christophe Colomb dans son premier voyage :
 Martín Alonso Pinzón (1441-1493), navigateur et explorateur espagnol.
 Francisco Martin Pinzón (1445-1502), navigateur espagnol et explorateur espagnol.
 Vicente Yáñez Pinzón (1460-1513), navigateur, explorateur et conquistador espagnol.
 Mario Laserna Pinzón (1923-2013), enseignant et homme politique colombien.
 Alejandra Pinzón (née en 1986), actrice et modèle colombienne.
 Próspero Pinzón (1856-1901), militaire et homme politique colombien.
 Andrés Valencia Pinzón (1966-), économiste et homme politique colombien.

Homonymie de patronyme